Тэмкин Дэвид ( ; 28 августа 1906, Чернигов — 21 июня 1975, Лос-Анджелес) — американский композитор, дирижёр, аранжировщик.

Биография 
Посвятил большую часть своей профессиональной карьеры голливудским фильмам в качестве аранжировщика, дирижёра и композитора. Работал над более чем 50 фильмами в период с 1939 по 1970 год.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Чернигове